Agujón puede referirse a:

 Belonidae, familia de peces beloniformes.
 Syngnathus acus, especie de pez singnatiforme.
 Erodium cicutarium, planta forrajera.